Chatterton kan syfta på

 Chatterton (opera) – en dramma lirico eller opera i tre akter (fyra akter i dess originalversion från 1876) med musik av Ruggero Leoncavallo

Personer
 Fenimore Chatterton (1860–1958), en amerikansk politiker
 Ruth Chatterton (1892–1961), en amerikansk skådespelare, författare och tidig flygare
 Thomas Chatterton (1752–1772), en brittisk poet
 William Chatterton Dix (1837–1898), en engelsk psalmförfattare

Se även
 Chatterton Lake – flera